Hesselsdorf steht für:
 den deutschen Namen der Gemeinde Hošťka im Okres Tachov in Tschechien
 den Namen der Gemeinde Assenoncourt im Département Moselle in Frankreich von 1940 bis 1944